Bethesda Softworks — американский издатель компьютерных игр. Компания была основана в  году Кристофером Уивером. Ниже представлены списки игр, разработанных и/или изданных компанией Bethesda Softworks.

Разработанные

Изданные 
Игры в списке изданы Bethesda Softworks, но разработаны внешней компанией или сестринскими компаниями: Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, Arkane Studios или Tango Gameworks. (Примечание: Vir2L — это отдел ZeniMax Media Inc., родительской компании Bethesda, и Vir2L зовёт себя «компанией-сестрой» Bethesda на своём сайте.)

Примечания

Отменённые/замороженные 
Ниже представлены игры, чья разработка была остановлена (заморожена) или отменена.

Примечания

Ссылки 

Bethesda Softworks